Meunasah Lueng (Samalanga), een plaats in Indonesië
Meunasah Lueng (Jeunieb), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing